Riepert ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Riepert (1952–2009), deutscher Fußballspieler
 Peter Riepert (1874–1939), deutscher Ingenieur und Ministerialbeamter